Het ATP-toernooi van Chennai 2017 (met de officiële naam Aircel Chennai Open) werd gespeeld van 2 tot en met 8 januari 2017. Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het SDAT Tennis Stadium in de Indiase stad Chennai. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2017 inluidden.

Het enkelspel werd gewonnen door Roberto Bautista Agut. Hij versloeg in de finale Daniil Medvedev met 6-3 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Rohan Bopanna en Jeevan Nedunchezhiyan. Zij versloegen in de finale Purav Raja en Divij Sharan met 6-3 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Pune
Chennai